Teschendorf (Brandenburg), een ortsteil van Löwenberger Land in de Duitse deelstaat Brandenburg
Teschendorf (Broderstorf), een ortsteil van Broderstorf in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Teschendorf (Burg Stargard), een ortsteil van Burg Stargard in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Teschendorf (Fehmarn), een ortsteil van Fehmarn in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Teschendorf (Gremersdorf), een ortsteil van Gremersdorf in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Teschendorf (Nedersaksen), een ortsteil van Wittingen in de Duitse deelstaat Nedersaksen